Contres (Cher)
 Contres (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos